

Persone 
 Jules Vandooren (1908-1985) – calciatore e allenatore di calcio francese
 Roger Vandooren (1923-1998) – calciatore francese

Pagine correlate 
 Van Doren – pagina di disambiguazione